Жардецкий — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Жардецкий, Александр Владиславович (1931—2005) — советский военный, вице-адмирал.
 Жардецкий, Валентин Александрович (1884—1920) — адвокат и журналист, председатель Омского комитета Партии народной свободы.
 Жардецкий, Венчеслав Сигизмундович (1896—1962) — учёный в области астрономии, небесной механики и геофизики (США).

См. также 
 Жардецкие — шляхетский и дворянский род герба Циолек.